Ukryta prawda – film z 2000 roku
 Ukryta prawda – film z 2011 roku
 Ukryta prawda – serial telewizyjny emitowany od 2012 roku